"Mystery" (estilizado como Myst3ry ou MYST3RY) é um CD single lançado pelo grupo feminino sul-coreano Ladies' Code. É o primeiro retorno do grupo após a morte das integrantes Rise e EunB, em 2014. O single foi oficialmenre lançado em 24 de fevereiro de 2016. O álbum estreou na posição quatorze do Gaon Album Chart. O single promocional Galaxy atingiu o nume treze no Gaon Download Chart com 52.040 downloads em quatro dias e o número trinta no Gaon Single Chart.

Antecedentes 
Em 3 de setembro de 2014, o grupo Ladies' Code se envolveu em um acidente de carro fatal, resultando na morte das integrantes Rise e EunB. Nos meses seguintes, o grupo cessou todas as promoções para se concentrarem na recuperação física e mental das integrantes sobreviventes, eventualmente recebendo atendimento ambulatorial e acompanhamento médico.

Em 23 de janeiro de 2016, foi revelado que Ladies Code estaria realizando seu primeiro retorno como um trio. Elas lançaram oficialmente o EP Myst3ry e o single Galaxy em 24 de fevereiro.

Videoclipe 
Lançado em 24 de fevereiro de 2016, o videoclipe de Galaxy foi dirigido por Jo Bum-jin e VM Project, enquanto a coreografia foi feita por Kim Hwa-young.

Lançamento 
Myst3ry foi lançado na Coreia do Sul em 24 de fevereiro de 2016, como sua primeira grande versão desde o acidente de carro fatal. Devido à natureza sensível do retorno do grupo, a  Polaris Entertainment informou que algumas aparências das variedades seriam limitadas para evitar mal-entendidos. O grupo preferencialmente se concentraria nos aspectos musicais do lançamento.

Lista de faixas

Myst3Re 
Uma versão remix intitulada Myst3Re foi lançada em 30 de março de 2016. "Chaconne (Arieta Mix)" foi usada como single principal para esta nov a versão.

Singles de 2016
Álbuns de Ladies' Code